Михаи́л Перву́хин: Первухин, Михаил Георгиевич (1904—1978) — советский государственный деятель.
 Первухин, Михаил Константинович (1870—1928) — русский прозаик и журналист.